Haedo peut désigner :

Localité 
 Haedo (Buenos Aires), une localité du partido de Morón (province de Buenos Aires).

Patronyme
 Diego de Haedo (), un historien espagnol.
 Eduardo Víctor Haedo, (1901-1970), un journaliste et homme politique uruguayen.
 Juan José Haedo, (1981- ), un coureur cycliste argentin.
 Lucas Sebastián Haedo, (1983- ), un coureur cycliste argentin, frère du précédent.

Homonymie
Homonymie de patronyme